Constance van Eeden (1927-), statisticienne mathématique néerlandaise ;
 Frank van den Eeden (1971-), directeur de la photographie néerlandais ;
 Frederik Willem van Eeden (1829-1901), horticulteur et botaniste néerlandais ;
 Frederik van Eeden (1860-1932), écrivain, psychiatre et réformateur social néerlandais ;
 Marcel van Eeden (1965-), dessinateur néerlandais ;
 Trevor Von Eeden (1959-), auteur de bande dessinée noir-américain d'origine guyanienne.

Divers 
 Van Eeden, station du pré-métro d'Anvers.

Patronyme néerlandais